, также известная как Milk Junky — серия компьютерных игр для Windows в жанре эроге, созданных японской компанией Blue Gale под маркой BlueG ON DEMAND (). Состоит из четырёх игр, выходивших между 2003 и 2005 годами. Основная тематика игр — популярная в Японии тема бакуню, особенностью которой является огромный размер груди у женских персонажей. Также есть два спин-оффа — Cafe Junkie о работе в кафе и Bikini Junkie, где действие происходит на пляже.

Список игр 
 , 19 сентября 2003 г.
 , 21 мая 2004 г.
 . 19 ноября 2004 г.
 , 21 октября 2005 г.

Спин-оффы:
 , 2 марта 2007 г. В 2012 году была выпущена для Android.
 , 2 апреля 2010 г.

Экранизации 
Различными студиями было создано 4 аниме по мотивам игр:

Bakunyu Oyako 
Комедийное аниме  было создано студиями Digital Works (под их торговой маркой VANILLA) и YOUC по мотивам первой игры. Оно состоит из двух DVD, вышедших 11 июня 2004 г. и 10 сентября 2004 год. По сюжету, молодой человек Юсукэ устраивается репетитором Рэйны, девушки с большой грудью. В итоге героя также соблазняет мать девушки.

В США было лицензировано Critical Mass Video под названием Anyone You Can Do… I Can Do Better!.

Milk Junkie Shimai Hen 
Аниме  по мотивам второй игры было создано на студии . Состоит из четырёх DVD, выходивших в 2005—2006 гг. По сюжету, потерявший память Ватару уехал в Америку со своей девушкой, Рэной, которая обещала его родителям, что поможет Ватару вспомнить прошлое. Также из Японии приезжают две другие девушки, которые хотят найти способ вернуть герою воспоминания.

В США было лицензировано JapanAnime под названием Boobalicious.

Cafe Junkie 
 по мотивам пятой игры состоит из двух DVD, вышедших 31 октября 2008 года и 29 мая 2009 года.

Mrs. Junkie 
 по мотивам третьей игры было создано на студии Milky. Состоит из двух DVD, вышедших 25 февраля 2006 и 25 января 2007 года. По сюжету, Кота Хаями работает в здании, где живут две домохозяйки, недовольные своими мужьями. Обе они стараются соблазнить Коту.

В США было лицензировано Kitty Media под названием Consenting Adultery.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница BlueG ON DEMAND

Компьютерные игры по алфавиту
Мультфильмы по алфавиту
Эроге
Игры для Windows
Порнографические аниме и манга
Визуальные романы
Компьютерные игры 2003 года
Аниме 2001 года
OVA